Вальтьерра ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Наварра. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндад-де-Тудела. Занимает площадь 49,4 км². Население — 2500 человек (на 2006 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Наварры